

Palmarès

Olimpiadi 
  a  nel salto triplo.

Altri progetti

Collegamenti esterni